Шунга — імперія на сході Індії в II—I ст.ст. до н. е.

Топонім 

Шунга — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Шунга — село в Костромському районі Костромської області.
 Шунга — річка в Марій Ел, притока р. Рутка.

Див. також 
 Сюнґа — японська еротична гравюра на дереві.